Барагино — русская деревня в Селижаровском районе Тверской области. Относится к Ларионовскому сельскому поселению.

Деревня примыкает к районному центру Селижарово и находится на левом берегу реки Селижаровки, выше железнодорожного моста. Единственная пока улица идёт вдоль реки и переходит в грунтовею дорогу, ведущую к вокзалу посёлка Селижарово.

Население по переписи 2002 года — 51 человек, 20 мужчин и 31 женщина.

В последнее время на территории между Барагино и Казицино были отведены участки под ИЖС, а к северу от деревни, на бывших сельхозземлях, планируется строительство коттеджного посёлка.

История 
По данным 1859 года казённая деревня Барагино Осташковского уезда, по левую сторону Ржевского тракта, 46 вёрст от Осташкова, при реке Селижаровке, 9 дворов, 70 жителей.

В 1940 году в деревне 35 дворов, она в составе Селижаровского сельсовета Кировского района Калининской области. Во время Великой Отечественной войны погибли 12 уроженцев деревни.

В 1970-80-е годы в деревне бригада колхоза им. Фрунзе, молочная ферма, конный двор.

В 1997 году — 24 хозяйства, 52 жителя.

Население

Примечания

Ссылки 
 Проект коттеджного поселка «Рождественский»

Населённые пункты Селижаровского района